Бриге́лла (, ) — персонаж-маска итальянской комедии дель арте, первый дзанни; один из наиболее старинных персонажей-слуг итальянского театра. Представляет северный (или венецианский) квартет масок, наряду с Арлекином, Панталоне и Доктором.

 Происхождение: бывший крестьянин, уроженец  близ Бергамо, говорящий на отрывистом, односложном, съедающем окончания бергамском диалекте.
 Занятие: слуга.
 Костюм: полотняная блуза, длинные панталоны, плащ и белая шапочка; костюм белого цвета и обшит зелёными галунами; жёлтые кожаные башмаки. У пояса чёрный кошель, за поясом кинжал (иногда деревянный, но чаще настоящий).
 Маска: волосатая, тёмного цвета с чёрными усами и с чёрной торчащей во все стороны бородой.
 Поведение: ловкий и изворотливый, часто вороватый слуга; развязный с женщинами, наглый со стариками, храбрый с трусами, но услужливый перед сильными; всегда криклив и многоречив. Поначалу злой и безжалостный, к XVIII в. Бригелла становится более мягким и весёлым. Он всегда против стариков, которые мешают молодым жить, любить и добиваться счастья. От актёров, играющих эту маску, требуется умение играть на гитаре и владение элементарными акробатическими трюками.
Маска Бригеллы, хотя и была одной из самых любимых простым зрителем, как правило, находилась на втором плане интриги; недостаток активного действия компенсировался большим количеством вставных трюков (лацци) и музыкальных интермедий. Образы, близкие к Бригелле, присутствуют в комедиях Лопе де Вега и Шекспира; это также Скапен, Маскариль и Сганарель Мольера и Фигаро Бомарше.

Самыми известными исполнителями этой роли были Николо Барбье́ри, выступавший под именем Белтраме, Карло Канту́ (Буффетто) и Франческо Габриэ́лли (Скапино).

На советской сцене роль Бригеллы играли Александр Березняк («Труффальдино из Бергамо», 1976) и Михаил Ульянов («Принцесса Турандот», 1971).

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Фольклорные персонажи